Tahuna est :

En Indonésie : le chef-lieu du kabupaten des îles Sangihe,
En Nouvelle-Zélande, Tahuna:une localité au sud-est d'Auckland (),
À Tahiti : une localité sur la côte Est de l'île ().